Православные храмы города Иваново.

Действующие 

 Свято-Введенский женский монастырь (Шереметевский проспект)
 Свято-Успенский мужской монастырь. Кафедральный собор (ул. Смирнова, 76)
 Преображенский кафедральный собор (ул. Колотилова, 44)
 Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Кохомское шоссе, 29)
 Часовня иконы Божией Матери «Одигитрия» (Кохомское шоссе, 2)
 Храм святого Пророка Илии (ул. Кольцова, 19/1)
 Храм иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» при Ивановском институте ГПС МЧС России (просп. Строителей, 33)
 Домовый храм Феодоровской иконы Божией Матери в Православной школе-интернате в честь иконы Божией Матери Феодоровская и Морском кадетском корпусе им. адмирала Г. Невельского (ул. Павлова, 15/26)
 Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла кладбищенский (ул. Сельская, 1) в местечке Балино.
 Часовня Боголюбской иконы Божией Матери (ул. 1-я Полянская, 30)
 Храм во имя Владимирской иконы Божией Матери (ул. Лежневская, 118а)
 Храм Казанской иконы Божией Матери (Шереметевский проспект, 41)
 Часовня святого благоверного князя Александра Невского (пр. Энгельса, 11)
 Храм иконы Божией Матери «Благодатное Небо» в гарнизоне «Северный».
 Храм преподобного Серафима Саровского (ул. Генерала Хлебникова, 32 А)
 Храм святителя Николая Мирликийского Чудотворца при областной клинической больнице (ул. Любимова, 1)
 Храм иконы Божией Матери «Целительница» при 1-й городской больнице (ул. Парижской Коммуны, 5, корп. № 1)
 Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при областном наркологическом диспансере (ул. Кузнецова, 106/1)
 Домовый храм иконы Божией Матери «Помощница в родах» при родильном доме № 1 (ул. Ленинградская, 3/16)
 Часовня иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» при городской больнице № 8 (ул. Станкостроителей, 4)
 Домовый храм великомученика и целителя Пантелеимона при Ивановском областном психоневрологическом интернате и Покрова Божьей Матери (ул. Благова, 38)
 Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при Областном кожно-венерологическом диспансере (ул. Детская, 2/7)
 Храм Архистратига Божия Михаила при профессиональном лицее Ивановского государственного архитектурно-строительного университета (ул. Профессионнальная)
 Храм святителя Алексия, митрополита Московского, при Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии (микрорайон ТЭЦ-3, г. Иваново. 15)
 Храм Собора Ивановских святых при Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии (микрорайон ТЭЦ-3, г. Иваново. 15)
 Храм иконы Божией Матери «Прибавление ума» на ул. Калинина у школы № 1.
 Храм иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» при пожарной части № 1 (Советская, 26)
 Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (пересечение ул. Кузнецова и Рабфаковская) (заново отстроенная на месте одноимённой разрушенной в 1976 году)
 Молитвенная комната — часовня преподобного Сергия Радонежского и святого благоверного князя Димитрия Донского (ул. Сарментовой, 7)
 Введенская церковь (женский монастырь) (улица Спартака, 23)
 Храм святого мученика Иоанна Воина (строящийся) в м. Авдотьино(ул. Революционная)
 Храм великомученика Георгия Победоносца (строящийся). Проезд городским транспортом до ост. «пл. Победы».
 Часовня Происхождения Честных Древ Креста Господня (строящаяся) при горбольнице № 2 на ул. Ермака.

Утраченные 

Церкви и соборы
 Крестовоздвиженская церковь (летняя) церковь Рождества христова (зимняя) (территория площади Революции)
 Покровский собор (летний) (площадь Пушкина; территория Дворца искусств) — уничтожен в 1931 году.
 Троицкий собор (зимний) (площадь Пушкина; территория Дворца искусств) — уничтожен в 1931 году.
 Благовещенская единоверческая церковь (улица Парижской Коммуны, территория Авторемонтного завода)
 Скорбященская церковь на Дмитровке (угол улиц Кузнецова и Рабфаковской)
 Вознесенская церковь.
 Иверская часовня. (площадь Ленина, место фабрики-кухни, ныне в этом здании располагается Ивановский филиал РГТЭУ)
 Николаевская церковь при больнице «мастеровых и рабочих» (угол проспекта Ленина и улицы Ермака)
 Церковь Спаса при реальном училище (проспект Ленина, 33)
 Церковь Александра Невского (пересечение улицы Садовой и проспекта Энгельса)
 Спасская церковь в Хуторове (улица Ермака, место энергетического техникума)
 Церковь Троицы в Авдотьине (Авдотьино)
 Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (улица Кузнецова, взорвана в 1976 году)
 Успенская деревянная церковь (ул. Фрунзе, 7; сгорела в 2015 году)

Часовни
 Федоровская часовня (территория площади Революции)
 Троицкая часовня на нижнем базаре (начало улицы Красногвардейской)
 Казанская часовня (пересечение улиц Смирнова и Лежневской)
 Владимирская часовня в Иконникове (угол улиц 8 Марта и Калинина. Место Ивановского государственного политехнического университета)
 Новая Казанская часовня (угол проспекта Ленина и улицы Почтовой, территория Главпочтамта)
 Часовня «Боголюбовский столбик» (улица Постышева)
 Преображенская часовня В Рылихе (улица Суворова)
 Часовня в Глинищеве (улица 3-я линия)
 Часовня в Курьянове (Старое Курьяново)

Примечания 
 Комментарии

 Использованные источники

Ссылки 
 Иваново-Вознесенская и Кинешемская Епархия. Храмы города Иваново.
 Русские церкви — Ивановская область. .
 Храмы Иваново-Вознесенска.
 Храмы Иваново-Вознесенска — IvanovoWiki.

Иваново
Храмы